Meds () — пятый студийный альбом британской альтернативной рок-группы Placebo. Релиз альбома состоялся 13 марта 2006 года на лейбле Virgin Records. В Великобритании выходу альбома предшествовал сингл «Because I Want You», в других странах первым синглом был «Song To Say Goodbye», который вышел 6 марта.

17 января 2006 года альбом был украден из интернет-магазина iTunes и получил нелегальное распространение в сети Интернет.

В записи альбома приняли участие Майкл Стайп из R.E.M. и Элисон Моссхарт из The Kills.

Запись альбома 
Группа планировала записать более электронный звук, сосредоточенный на клавишных для своего нового альбома; однако продюсер Дмитрий Тиковой предложил вернуться к основам, о которых Брайан Молко рассказал в интервью для журнала Zero: На самом деле это была просьба дня нашего продюсера, о которой мы на самом деле не знали, пока не попали в студию. […] Мы были в месте, где очень много было семплеров, компьютеров и старинных синтезаторов. Эта сессия записи действительно превратилась в повторную игру. Мы были в старой студии, так что не было никаких реальных способов, за которыми можно было бы спрятаться.

О концепции альбома Молко сказал следующее: Я считаю, есть много песен о вреде и последствиях злоупотребления алкоголя. […] Песня «Infra-Red» как раз об этом, когда ты очень пьян, и у тебя что-то на уме, и появляется это «мстительное» качество. Вы начинаете думать о людях, которые поступили с вами неправильно, и хотите исправить ситуацию. В альбоме упоминаются разные фармацевтические препараты, о чём свидетельствует название альбома Meds и его заглавный трек. Молко открыто говорил о своём рекреационном употреблении наркотиков. Молко признал в 2003 году, что многие из его первоначальных эксцессов были вызваны проблемами с психическим здоровьем: ему был официально поставлен диагноз БДР в возрасте около тридцати лет. В 2016 году он заявил, что полностью отказался от наркотиков после записи и выпуска альбома.

Уход Стиви Хьюитта 

Отношения между Стивом Хьюиттом и остальными участниками группы стали напряжёнными во время записи Meds, и в конце концов, в октябре 2007 года группа объявила о его уходе. Молко прокомментировал это так: Быть в группе очень похоже на брак, и в парах — в данном случае тройных — люди могут отдаляться друг от друга с годами. Сказать, что вы больше не любите своего партнера, неверно, учитывая все, через что вы прошли и чего достигли вместе. Просто наступает момент, когда вы понимаете, что хотите от ваших отношений совсем другого и что вы больше не можете жить, так сказать, под одной крышей. Олсдал прокомментировал: Мы не могли дальше быть со Стивом Хьюиттом. У нас больше не было ни одних и тех же целей, ни одного и того же видения. Нам пришлось расстаться. Всё пошло не так во время тура по Meds. […] Между нами не было никакой связи. Брайан и я — одно целое, но в какой-то момент мы даже больше не разговаривали друг с другом. Мы поняли, что группа умирает. Чтобы иметь возможность продолжать, всё должно было измениться. По словам Хьюитта его уволили: «Алекс Уэстон, наш менеджер, […] вызвал меня в офис и сказал, что я больше не в группе. И это всё. Меня выгнали». Хьюитт утверждает, что было «очень обидно» и «разочаровывающе» быть изгнанным таким образом после того, как он был в группе более десяти лет. В начале 2008 года Хьюитт основал группу Love Amongst Ruin, переключившись на гитару и исполняя вокальные партии. В августе 2012 года он стал барабанщиком реформированной группы Six by Seven.

Выпуск и продвижение 

В сентябре 2005 года Placebo завершили этап записи своего пятого студийного альбома, который был спродюсирован Дмитрием Тиковым и выпущен 13 марта 2006 года. Альбом также был выпущен ограниченным тиражом, содержащим документальный фильм, тексты песен, видео с живых выступлений группы, три демо-версии и песню «Long Division». Версия, выпущенная в США, содержала два бонус-трека «Running Up That Hill» и «UNEEDMEMORETHANINEEDU», но не включала «In the Cold Light of Morning» по требованию Молко, который отказался подвергать песню цензуре. Ведущим синглом на британском рынке был «Because I Want You», в то время как в остальном мире первым синглом была «Song to Say Goodbye».

Альбом был выпущен с системой защиты от копирования («Copy Control»)в некоторых регионах. Чилийское двухдисковое издание включает бонус-диск с треками, записанные вживую в культурном центре Мапочо, Сантьяго, 1 и 2 апреля 2005 года, под названием «Live in Chile».

Версия для американского релиза имеет разные аранжировки различных треков; например, в ней отсутствует глокеншпиль в песне «Pierrot the Clown».

Альбом Meds «слили» в Интернет 17 января 2006 года за два месяца до официальной даты выпуска. Предполагалось, что утечка приведёт к серьезной потере прибыли звукозаписывающим лейблом группы Virgin Records. Тем не менее, в большинстве стран альбом занял хорошее место: № 1 во Франции, № 4 в Австралии и № 7 в Великобритании.

В 2007 году Placebo присоединились к таким группам, как Linkin Park, My Chemical Romance, Taking Back Sunday и прочие для ежегодного тура Projekt: Revolution. После тура Virgin Records выпустили EP — Extended Play '07 в качестве «простого введения» для новых поклонников в прошлое десятилетие музыки группы. В сборник вошли восемь песен: «Nancy Boy», «Every You Every Me», «Taste in Men», «The Bitter End», «Meds», «Pure Morning», «Infra-Red» и «Running Up That Hill»..

Приём критиков 

Альбом Meds получили в целом благоприятный приём от критиков, хотя несколько рецензентов прокомментировали отсутствие расхождений в альбоме с устоявшимся звучанием группы.

Рецензент журнала Pitchfork Джо Тангари высказал мнение, что «аранжировки и записи настолько герметичны, что в них можно задохнуться, а дисторшны строго сжаты и аккуратно контролируются». В заключении Тангари сказал: «Meds — не ужасный альбом, но в нём тоже очень мало поводов для волнения, и рассчитанное озорство Placebo не более убедительно, чем когда-либо». Джонатан Киф из Slant Magazine написал: «Meds находит успешную группу, которая немного возится со своей проверенной формулой […] и пытается выдать слишком много звуковых треков за тематическую согласованность». Дэн Рэпер из PopMatters написал: «Meds окутан утончённым блеском полностью созданной группы; продвигаясь в одних областях, довольствуясь тем, чтобы полагаться на устоявшиеся конструкции и мелодичные элементы в других. Если вы не испытали знакомый цикл „увлечения-разочарования-безразличия“ с Placebo, то вы могли бы найти эти песни приятными, временами даже волнующими. Но я только что достиг заключительной стадии этого цикла, и ничто здесь не заставляет меня пересмотреть своё решение».

Маккензи Уилсон из AllMusic назвал Meds «такими же голыми и честными, какими когда-либо были Placebo, благодаря прямолинейному подходу французского продюсера Дмитрия Тикового, который помог группе записать настоящий рок-альбом», отметив, что «здесь есть свежая уязвимость и чувство опасности». Роберт Кристгау, будучи оставив смешанное мнение в своей рецензии, назвал Meds «лёгким из самых эффективным альбомом», в то время как журнал Q назвал его «лёгким их самым сфокусированным альбомом на сегодняшний день». На musicOMH писали: «более мрачный и мучительный, чем его предшественники, Meds настолько близок к тому, чтобы Placebo подошли к этому идеальному альбому».

В разговоре с обозревателем Тони Брайтоном из Kerrang! в июне 2009 года Брайан Молко вспоминал: «Это было началом конца группы [барабанщик Стив Хьюитт ушёл после её релиза], и мы справились с этим, максимально обезболив себя. Когда мы со Стефом слышим треки с альбома, мы смотрим друг на друга и спрашиваем: „Эм… кто и что сыграл в этой песне?“ Там есть такие моменты, как в „In the Cold Light of Morning“, которые сейчас больно слушать. Я не знаю, были ли мы когда-нибудь так подавлены раннее. Я думаю, что это очень сильная запись, эмоционально, и, несмотря на обстоятельства, при которых она была сделана, она выполнена совершенно идеально. Это просто очень мрачно и не вселяет особой надежды».

Список композиций 

Замечание: В некоторых регионах этот альбом выпущен с системой защиты Copy Control.

Special Edition bonus DVD

 Lyrics in virtual booklet
 «The Death of Nancy Boy» (documentary) — 8:51
 «Twenty Years» (live at Wembley 05.11.04) (video) — 6:05
 «If Only Tonight We Could Sleep» (featuring The Cure) (video) — 4:06
 «Backstage at Live 8» — 4:19
 «Long Division» — 2:44
 «In the Cold Light of Morning» (demo) — 4:27
 «I Do» (demo) — 2:32
 «Pierrot the Clown» (demo) — 4:58

Участники записи 
 Брайан Молко — вокал, гитара, клавишные
 Стефан Олсдал — бас-гитара, гитара, клавишные, бэк-вокал
 Стив Хьюитт — ударные

Чарты

Недельные чарты

Чарты на конец года

Сертификации 

!scope="row"|По всему миру
|
|1,100,000
|-

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Placebo

Альбомы по алфавиту
Альбомы 2006 года
Альбомы 2000-х годов
Альбомы Placebo
Альбомы Virgin Records
Альбомы альтернативного рока
Альбомы Великобритании
Альбомы на английском языке
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм